Dumuzi − imię sumeryjskiego boga
 Dumuzi − imię przedpotopowego władcy miasta Bad-tibira
 Dumuzi − imię władcy miasta Uruk